

Pessoas
Attilio Giovannini
Carlotta Giovannini
Ricardo Giovannini

Localidades
Giovannini (Coronel Fabriciano)